Лавільте́ртр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 50 км на північний захід від Парижа, 85 км на південь від Ам'єна, 29 км на південний захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 167 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 433,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Лавільтертр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лавільтертр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза